

Уленти — село, Єрейментауський район, Акмолинська область
 Уленти — станційне селище, Єрейментауський район, Акмолинська область